Бизь — топоним:

 Бизь — деревня в Татышлинском районе Башкортостана.
 Бизь — посёлок в Шалинском районе Свердловской области.
 
Реки
 Бизь (приток Вогулки) — в Свердловской области.
 Бизь (приток Сылвы) — в Свердловской области.
 Бизь 2-й — в Башкортостане.